Ульяники (Киевская область) — село, входит в Кагарлыкский район Киевской области Украины.
 Ульяники (Рожищенский район) — село на Украине, находится в Рожищенском районе Волынской области.